International Series є серією міжнародних професійних тенісних турнірів, які входять до ATP-туру. Міжнародна серія ATP-туру як приз пропонує гроші у вигляді готівки (призовий фонд турнірів коливається в межах від $416 000 до $1 000 000), а також дозволяє отримати бали, які враховуються до рейтингу ATP.

Турніри 
Місцерозташування та назви цих турнірів можуть бути щорічно змінені. Нижче наведені турніри, станом на 2008 рік.

Посилання 
 Офіційний вебсайт Асоціації тенісистів-професіоналів 

Тур ATP